A 2010. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 13-án rendezték a Pacific Coliseumban. Az aranyérmet a dél-koreai I Csongszu nyerte meg. A két magyar versenyző közül Darázs Péter az elődöntőben esett ki és a 19. lett, Knoch Viktor pedig az előfutamból nem jutott tovább és a 30. helyen zárt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eseménynaptár

Eredmények 
Az előfutamokból az első három versenyző jutott tovább az elődöntőbe. Az elődöntőkből az első két helyen célba érkező versenyző jutott a döntőbe, a harmadik és negyedikek pedig a B-döntőbe. Vitatott esetben a bírók döntése alapján a vétlen versenyző továbbjuthatott, ha nem ért be a továbbjutást jelentő helyek valamelyikén.

A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok

Elődöntők

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Végeredmény 
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.

Források 

F1500